Экономический университет в Братиславе (словацк. Ekonomická univerzita v Bratislave)  — старейший вуз экономической направленности в Словакии. Возник в 1940 как частная Высшая коммерческая школа в Братиславе (Vysoká obchodná škola v Bratislave, VOŠ). В 1945 г. был национализирован и переименован в Словацкую высшую коммерческую школу. В 1949 г. название было заменено на Высшая школа хозяйственных наук, а в 1952 г. — на Высшая экономическая школа. Нынешнее название было присвоено в 1992 г.

Ректор — профессор Фердинанд Даньо.

Общежития университета находятся в Горном парке.

Факультеты 
Экономический университет в Братиславе состоит из семи факультетов:
 Факультет народного хозяйства
 Факультет коммерции
 Факультет хозяйственной информатики
 Факультет предпринимательского менеджмента
 Факультет международных отношений
 Факультет прикладных языков
 Хозяйственно-предпринимательский факультет в г. Кошице

Ссылки 
 официальный сайт университета

Университеты Словакии